Глюк — жаргонизм, а также фамилия:
 на молодёжном жаргоне — галлюцинация (как правило, в результате приёма алкоголя, наркотиков или других психоактивных веществ).
 на компьютерном жаргоне — то же, что и баг.

Фамилия 
От  — счастье, везение, удача; см. также выражение Glück auf.
 Глюк, Гавриил Мартынович (1912—1983) — украинский живописец.
 Глюк, Гвидо (1882—1954) — австрийский и чехословацкий писатель, либреттист и театральный критик.
 Глюк, Густав (1871—1952) — австрийский историк искусства, музейный работник.
 Глюк, Кристиан Бернард (1680—1735) — названый брат царицы Екатерины Алексеевны, сын Эрнста Глюка и брат Эрнста Готлиба Глюка; педагог.
 Глюк, Кристоф Виллибальд (1714—1787) — австрийский композитор, один из крупнейших представителей музыкального классицизма.
 Глюк, Луиза (Глик, род. 1943) — американская поэтесса, лауреат Нобелевской премии.
 Глюк, Фемистокл (1853—1942) — немецкий медик, врач-хирург, профессор, автор ряда научных трудов по медицине.
 Глюк, Христиан Фридрих фон (1755—1831) — немецкий юрист, профессор университета Галле и Эрлангенского университета.
 Глюк, Эрнст (1652—1705) — немецкий лютеранский пастор, богослов, педагог, автор первого перевода Библии на латышский язык.
 Глюк, Эрнст Готлиб (ок. 1698—1767) — российский государственный деятель, сын Эрнста Глюка и брат Кристиана Бернарда Глюка.

В кинематографе 
 «Глюк» — фильм режиссёра Нико Масторакиса (1988).
 «Глюк» — фильм Тристана Оруэта (Франция, 2004).

См. также 

 Глюкс
 Глюки